La temporada 1972-73 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la decimoquinta edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. 

El Daugava Riga ganó su decimotercer título, el décimo seguido. Los cuatro semifinalistas fueron los mismos de la edición anterior, y el Clermont UC llegó a la final por segunda vez.

Resultados

Fase previa 
 (91-62, 69-55) Firestone Viena 160-117 BC Le Logis
 (48-48, 71-34) Ignis Mataró 119-82 Académica Coimbra
 (66-53, 76-75) Tirnforf Ware 142-128 Black Star Mersch
 (60-44, 62-49) Göttingen 05 122-93 KFUM Estocolmo
 (70-48, 51-41) Rapid Bucarest 121-49 Maccabi Tel Aviv

Octavos de final 
 El Daugava Riga quedó exento como vigente campeón
 (116-46, 124-35) Geas Sesto 240-81 Iraklis Salónica
 (83-70, 81-64) LKS Lodz 164-134 Firestone Viena
 (58-54, 57-59) TFS Egyetértés 115-113 Ignis Mataró
 (125-41, 170-66) Clermont Université 295-101 Tirnforf Ware
 (97-42, 86-42) Sparta Praga 178-89 Göttingen 05
 (81-38, 84-32) Minyor Pernik 165-70 Uxeledge College
 (58-68, 83-66) ZKK Vozdovac 141-134 Rapid Bucarest

Fase de grupos

Grupo A 
 (6 - 0 --- 519-320) 1. Daugava Riga (87-51 82-51 vs. Geas — 92-48 87-56 vs. Lodz — 88-43 83-61 vs. Egyetértés)
 (2 - 4 --- 297-425) 2. Geas Sesto (88-64 55-67 vs. Lodz — 79-57 63-68 vs. Egyetértés)
 (2 - 4 --- 372-451) 3. LKS Lodz (61-71 76-60 vs. Egyetértés)
 (2 - 4 --- 360-450) 4. TFS Egyetértés

Grupo B 
 (4 - 2 --- 431-370) 1. Clermont Université (57-65 70-61 vs. Sparta — 59-73 61-34 vs. Minyor — 101-64 83-73 vs. Vozdovac)
 (4 - 2 --- 405-321) 2. Sparta Praga (57-42 59-65 vs. Minyor — 70-60 93-27 vs. Vozdovac)
 (3 - 3 --- 371-387) 3. Minyor Pernik (86-76 71-75 vs. Vozdovac)
 (1 - 5 --- 375-504) 4. ZKK Vozdovac

Semifinales 
 (62-40, 88-61) Daugava Riga 150-101 Sparta Praga
 (63-56, 54-60) Clermont Université 117-116 Geas Sesto

Final 
 (64-44, 83-69) Daugava Riga 147-113 Clermont Université

Clasificación 
 01.  Daugava Riga

 02.  Clermont Université

 03.  Geas Sesto
 04.  Sparta Praga

 05.  Minyor Pernik
 06.  LKS Lodz
 07.  TFS Egyetértés
 08.  ZKK Vozdovac

 09.  Ignis Mataró
 10.  Rapid Bucarest
 11.  Firestone Viena
 12.  Göttingen 05
 13.  Uxeledge College
 14.  Iraklis Salónica
 15.  Tirnforf Ware

 16.  Black Star Mersch
 17.  KFUM Estocolmo
 18.  Académica Coimbra
 19.  BC Le Logis
 20.  Maccabi Tel Aviv

Referencias 

Baloncesto en 1972
Baloncesto en 1973
Euroliga Femenina